Acchini ist der Familienname folgender Personen:
 Ezio Acchini (* 1922), italienischer Ruderer
 Mario Acchini (* 1915), italienischer Ruderer